Málkov (powiat Beroun)
 Málkov (powiat Chomutov)
 Málkov (przystanek kolejowy)